Jaclyn Betham (née en 1986), actrice, productrice et scénariste américaine.
 Matilda Betham-Edwards (1836-1919), femme de lettres britannique.
 Peter Betham (né en 1989), joueur de rugby à XV néo-zélandais.